Mauritia kan syfts på

 Mauritia (palmer) – ett släkte palmer
 Mauritia (snäckor) – ett släkte snäckor
 745 Mauritia – en asteroid